Biering ist

ein Familienname:
 Adam Gottlob Biering (1856–1914), dänischer Ingenieur
 Johann Albert Biering (1677–1745), deutscher Theologe und Landeshistoriker 
 Walter Biering (1898–1964), deutscher Politiker (KPD, SED)

ein Ortsname:
 Biering (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Biering (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Biering (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Biering (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Bieringen
 Piering
 Adam Biering Land
 Byhring